Тамга — родовой фамильный знак, который распространён у тюркских и монгольских народов.
 Тамга — внутренний фискальный налог или пошлина, появившаяся в некоторых странах средневекового Востока и на Руси после монгольского нашествия XIII века.
 Тамга — род ископаемых животных, найденных в вендских отложениях Белого моря.
 Тамга Гераев — родовой знак правившей Крымским ханством династии Гераев.
 Тамга — село в Лесозаводском городском округе.
 Тамга — село в Иссык-Кульской области.
 Тамга — река в Приморском крае, правый приток Уссури.